Хантавирусный кардиопульмональный синдром (хантавирусный пульмональный синдром) — группа клинически схожих заболеваний, вызываемых различными видами Хантавирусов на территории Северной и Южной Америки. Впервые заболевание было зарегистрировано в 1993 году в Соединённых Штатах Америки, в регионе Четыре угла. Передаётся человеку через вдыхание помёта или органических жидкостей грызунов подсемейства Sigmodontinae. Имеются свидетельства передачи заболевания через укусы грызунов, также редко, но встречается передача от человека к человеку.

История 

Хантавирусный кардиопульмональный синдром был обнаружен в 1993 году в юго-западной части США, в регионе «Четыре Угла». Заболевание было описано доктором Брюсом Темпестом, после того как в клинике скончался молодой здоровый человек, попавший в больницу с затруднённым дыханием. Врачи пытались спасти его жизнь, купируя симптомы, но юноша скоропостижно скончался. Расследование его смерти показало, что недавно от схожих симптомов умерла его девушка и ещё пять человек в регионе. Центр по контролю и профилактике заболеваний США начал полноценное изучение проблемы и вскоре обнаружил источник заболевания. В первое время его называли Four Corners disease (). Однако позже, в связи с протестами коренного населения, которое опасалось негативного влияния на репутацию региона, название было изменено на Sin Nombre virus (в переводе с испанского «безымянный вирус»).

Эпидемиология 
По оценке всемирной организации здравоохранения, на территории США, средняя смертность от заболевания хантавирусным кардиопульмональным синдромом составляет более 50 %.

Заболевание распространено на всей территории Соединённых Штатов. На сегодняшний момент зарегистрировано 13 вирусов, зарегистрированных Международным комитетом по таксономии вирусов(ICTV), вызывающих данное заболевание:

Клинические проявления 
В среднем инкубационный период после попадания вируса в организм длится 21 день. Для Andes virus период варьируется от 11 до 32 дней, а для вируса Sin nombre virus от 9 до 33.

Заболевание чаще всего проходит в несколько этапов. Первоначально симптомы ничем не отличимы от обычной простуды — повышение температуры тела, лихорадки, респираторных симптомов (кашель, осложнение дыхания), миалгии и общей слабости. Сердечно-лёгочные симптомы проявляются во вторую фазу и отличается резким ухудшением здоровья — простой кашель и осложнённое дыханье перерастают в гипоксемию, шок и сердечную недостаточность. Большинство смертей от хантавирусного кардиопульмонального синдрома происходит именно во время этой фазы, часто — в течение 48 часов после первых признаков ухудшения. Эта фаза характерна повреждением сосудов со внутренним кровотечением, которое приводит к интерстициальному пневмониту, отекам, воспалению тканей, отложениям фибрина и образованию гиалиновых мембран в лёгочной ткани.

См. также 
Английский пот

Примечания 

Вирусные инфекции
Особо опасные инфекции